Oyama bzw. Ōyama bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Ōita, siehe Ōyama (Ōita) (heute Hita)
 eine Stadt in der Präfektur Shizuoka, siehe Oyama (Shizuoka)
 eine Stadt in der Präfektur Toyama, siehe Ōyama (Toyama) (heute Toyama)
 eine Stadt in der Präfektur Tochigi, siehe Oyama
 eine Stadt in der Präfektur Yamagata, siehe Ōyama (Yamagata) (heute Tsuruoka)
 ein Lehen mit Sitz in Oyama, Tochigi, siehe Oyama (Han)
 ein Lehen mit Sitz in Ōyama, Yamagata, siehe Ōyama (Han)
 ein Bergmassiv in der japanischen Präfektur Kanagawa, siehe Ōyama (Kanagawa)

Ōyama ist Familienname folgender Personen:
 Ōyama Chūsaku (1922–2009), japanischer Maler
 Ōyama Heiichirō (* 1947), japanischer Dirigent, siehe Heiichiro Ohyama
 Hiroshi Ōyama (* um 1975), japanischer Badmintonspieler
 Ōyama Ikuo (1880–1955), japanischer Politiker
 Ōyama Iwao (1842–1916), japanischer Militär
 Keisuke Ōyama (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Kyōhei Ōyama (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Mana Ōyama (* 1992), japanische Handballspielerin
 Ōyama Masutatsu (1923–1994), koreanisch-japanischer Karateka
 Musashi Ōyama (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Naohiro Ōyama  (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Ōyama Shigeru (1936–2016), japanischer Karateka
 Shunsuke Ōyama (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Susan Oyama (* 1943), US-amerikanische Psychologin und Wissenschaftsphilosophin
 Ōyama Yoshimatsu, japanischer Fußballspieler